

Geografia 
 Vaiano – comune della provincia di Prato
 Vaiano Cremasco – comune della provincia di Cremona
 Vaiano – frazione di Castiglione del Lago in provincia di Perugia
 Vaiano – frazione di Merlino in provincia di Lodi
 Vaiano Valle – frazione di Milano

Persone 
 Valeria Vaiano (1969) – attrice italiana